Ден Прентіс (; 5 жовтня 1932, Тіммінс — 2 листопада 2019, Кембридж) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1950 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюїнс», «Детройт Ред-Вінгс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Міннесота Норт-Старс».

Загалом провів 1432 матчі в НХЛ, включаючи 54 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1957, 1961, 1963, 1970.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1960.

Статистика

Примітки

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Уродженці Тіммінса
Померли в Кембриджі (Онтаріо)